Horvátország
Selca falu és község Split-Dalmácia megyében
Selca falu Buzet községben, Isztria megyében
Selca kod Bogomolja falu Sućuraj községben, Split-Dalmácia megyében
Selca kod Starog Grada falu Stari Grad községben, Split-Dalmácia megyében

 Szlovénia
Selca falu Železniki községben, az Gorenjska régióban